Ogorzałka (Aythya marila) – ptak z rodziny kaczkowatych
 Ogorzałka – monotypowy rodzaj roślin – z jednym gatunkiem ogorzałką wełnistą (Ochroma logopus), znaną jako drzewo balsa